Сергей Анатольевич Антонов (25 сентября 1914, Москва — 21 января 2000, Москва) — слесарь Московского электромеханического завода имени Владимира Ильича Министерства электротехнической промышленности СССР. Член ЦК КПСС в 1966—1971 годах. Герой Социалистического Труда (8.08.1966).

Биография 
Окончил ремесленное училище в Москве, слесарь-инструментальщик. В 1929—1932 годах работал слесарем Московского завода имени Серго Орджоникидзе.

В 1932—1936 годах — слесарь Московского электромеханического завода имени Владимира Ильича.

В 1936—1938 годах — в Красной Армии.

В 1938—1941 годах — слесарь Московского электромеханического завода имени Владимира Ильича. В 1941 году вместе с заводом был эвакуирован на Кузбасс в город Киселевск.

В 1941—1945 годах — слесарь завода в Кемеровской области.

В 1945—1946 годах — слесарь Московского электромеханического завода имени Владимира Ильича.

В 1946—1949 годах — слесарь Московского завода № 48 «Молния» Первого Главного управления при Совете Министров СССР.

Член ВКП (б) с 1948 года.

С 1949 года — слесарь Московского электромеханического завода имени Владимира Ильича.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа 1966 за выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана и достижение высоких показателей в работе Антонову Сергею Анатольевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Потом — на пенсии в Москве. Некоторое время работал мастером-наставником Московского профессионально-технического училища № 51.

Умер 21 января 2000 в Москве. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище Москвы.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (8.08.1966)
 орден Ленина (8.08.1966)
 орден Красной Звезды (16.09.1945)
 медали

Источники 
 Антонов 

Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Члены ЦК КПСС
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище